Als Osprey-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 eine Klasse von vier Sloops der britischen Royal Navy, siehe Osprey-Klasse (1876)
 eine Klasse von zwölf Minenjagdbooten der United States Navy, siehe Osprey-Klasse (1991)